L'ATP Tour, o ATP, è stata creata nel 1972. Il circuito maschile per professionisti, noto come Grand Prix tennis circuit, è stato amministrato dal Mens Tennis Council, un sottocomitato dell'ATP, fra il 1974 e il 1989, dall'ITF e dai rappresentanti dei tornei. L'ATP divenne l'unico organo di governo del tennis maschile a partire dal 1990. Questo è l'elenco di alcuni importanti record dell'ATP Tour.

Nonostante non fosse stata ancora creata prima del 1972, come è possibile vedere dal sito ufficiale, l'ATP include nei record anche statistiche di tennisti attivi negli anni precedenti.

Singolare

Tornei del Grande Slam

Record dei giocatori 
I giocatori in attività sono indicati in grassetto.

Strisce consecutive 
Le strisce ancora attive sono indicate in grassetto.

Strisce consecutive in tornei dello Slam non consecutivi 
Il giocatore ha saltato uno o più tornei dello Slam durante la striscia.

Partite vinte per torneo dello Slam

Partite vinte negli Slam per superficie

Risultati in carriera

Risultati in una singola stagione

Percentuali di vittorie per torneo dello Slam 

 Nota: Giocatori in attività in grassetto.

Percentuale di vittorie negli Slam per superficie 

 Nota: Giocatori in attività in grassetto.

Percentuale di vittorie negli Slam in una singola stagione

Altri traguardi notevoli 
 Più partite vinte consecutivamente nello stesso torneo dello Slam:
 1.  Björn Borg (Wimbledon), 41
 =  Roger Federer (Wimbledon), 41
 =  Roger Federer (US Open), 41
 2.  Rafael Nadal (Roland Garros), 39
 Più anni consecutivi con almeno tre titoli dello Slam:
 1.  Roger Federer (2006–2007), 2
 Più anni consecutivi con almeno due titoli dello Slam:
 1.  Roger Federer (2004–2007), 4
 2.  Björn Borg (1978–1980), 3
 =  Pete Sampras (1993–1995), 3
 Più anni consecutivi con almeno un titolo dello Slam:
 1.  Rafael Nadal (2005–2014), 10
 2.  Björn Borg (1974–1981), 8
 =  Pete Sampras (1993–2000), 8
 =  Roger Federer (2003–2010), 8
 Più anni consecutivi con almeno una finale dello Slam:
 1.  Ivan Lendl (1981–1991), 11
 =  Pete Sampras (1992–2002), 11
 2.  Roger Federer (2003–2012), 10
 =  Rafael Nadal (2005–2014), 10
 3.  Björn Borg (1974–1981), 8
 Più anni consecutivi con almeno una semifinale dello Slam:
 1.  Roger Federer (2003–2020), 18
 2.  Jimmy Connors (1974–1985), 12
 3.  Ivan Lendl (1981–1991), 11
 =  Pete Sampras (1992–2002), 11
 4.  Stefan Edberg (1985–1994), 10
 =  Rafael Nadal (2005–2014), 10
 =   Novak Đoković	 (2007–2016), 10
 =  Andy Murray (2008–2017), 10
 5.  John McEnroe (1977–1985), 9
 6.  Björn Borg (1974–1981), 8
 Più anni consecutivi con almeno un quarto di finale dello Slam:
 1.  Roger Federer (2003–2021), 19
 2.   Novak Đoković	 (2006–2023), 18
 3.  Jimmy Connors (1972–1985), 14
 4.  Ivan Lendl (1980–1992), 13
 =  Boris Becker (1985-1997), 13
 =  Pete Sampras (1990–2002), 13
 5.  Andy Roddick (2001–2011), 11
 =  Rafael Nadal (2005–2015), 11
 6.  Stefan Edberg (1985–1994), 10
 =  Andy Murray (2008–2017), 10
 7.  Björn Borg (1973–1981), 9
 =  John McEnroe (1977–1985), 9
 =  Andre Agassi (1988–1996), 9
 Maggior numero di set consecutivi vinti negli Slam:
 1.  Roger Federer (2006–2007), 36
 2.  John McEnroe (1984), 35
 =  Rafael Nadal (2020-2021), 35
 3.  Björn Borg (1980), 28
 =  Rafael Nadal (2010), 28
 =  Rafael Nadal (2017), 28
 Maggior numero di finali dello Slam vinte consecutivamente:
 1.  Pete Sampras (1995–2000), 8
 2.  Roger Federer (2003–2006), 7
 =  Rafael Nadal (2008–2011), 7
 Maggior numero di finali Slam giocate in 5 set:
 1.  Roger Federer (2007–2019), 9
 2.  Rafael Nadal (2007–2022), 7
 3.  Björn Borg (1974–1981), 6
 =   Novak Đoković	 (2012–2021), 6
 4.  Andre Agassi (1991–1999), 4
 Maggior numero di set vinti 6-0 in un singolo Slam: 
 1.  Rafael Nadal - 24 al Roland Garros
 2.  Jimmy Connors - 22 agli US Open
 3.  Bjorn Borg - 20 al Roland Garros
 =  Guillermo Vilas - 20 al Roland Garros
 =  Ivan Lendl - 20 agli US Open

Record in carriera

Titoli e finali ATP

Big Titles ATP (Somma dei trionfi nei tornei del Grande Slam, Masters 1000, ATP Finals e Giochi Olimpici)

Titoli ATP per superficie 

 Il sintetico non è più stato utilizzato dall'ATP a partire dal 2009.

Più titoli nello stesso torneo

Partite giocate/vinte/perse (tutte le superfici)

Partite vinte per superficie 

 Il sintetico non è più stato utilizzato dall'ATP a partire dal 2009.

Percentuali di vittorie 

 I giocatori in attività sono indicati in grassetto.

Masters di fine anno 

 Finalista più anziano del torneo:
  Arthur Ashe (all'età di 35 anni, 6 mesi e 4 giorni il 14 gennaio del 1979 nel torneo di Colgate-Palmolive Masters 1978)  

 Giocatore più anziano ad aver vinto il torneo:
  Novak Đoković (all'età di 35 anni, 5 mesi e 28 giorni il 20 novembre del 2022)

 Giocatore con il maggior numero di anni con qualificazioni ottenute consecutivamente al torneo:
  Rafael Nadal [2005-2020 (16 anni)]

Giochi Olimpici (dalla reintroduzione nel 1988) 

Career Golden Slam (Anno)
 1.  Andre Agassi (1999)
 =   Rafael Nadal  (2010)

ATP Tour Masters 1000 (dalla creazione nel 1990) 

Career Golden Master (Anno)
 1.  Novak Đoković  (2018, 2020)

ATP Tour 500 (dalla creazione nel 1990)

ATP Tour 250 (dalla creazione nel 1990)

Record in una singola stagione 

 Titoli e vittorie %

 Anni consecutivi con percentuale di vittorie superiore al 90%:
 1.  Björn Borg 4 (1977–1980)
 2.  Jimmy Connors 3 (1974–1976)
 =  Ivan Lendl 3 (1985–1987)
 =  Roger Federer 3 (2004–2006)
 Anni consecutivi con percentuale di vittorie superiore all'80%:
 1.  Jimmy Connors 12 (1973–1984)
 2.  Roger Federer 10 (2003–2012)
 =  Rafael Nadal 10 (2005–2014)
 4.  John McEnroe 9 (1978-1986)
 5.  Björn Borg 8 (1975–1981)
 6.  Ivan Lendl 6 (1985–1990)
 =.  Novak Đoković 6 (2011–2016)
 8.  Pete Sampras 5 (1993–1997)
 Più titoli ATP Masters 1000 vinti in una stagione:
 1.  Novak Đoković 6 (2015)
 2.  Novak Đoković 5 (2011)
 =  Rafael Nadal 5 (2013)
 Vittorie in tornei consecutivi su 3 diverse superfici:
  Jimmy Connors nel 1972, 1974 (due volte), 1975, 1976
  Björn Borg nel 1979
  John McEnroe nel 1981, 1983, 1984
  Ivan Lendl nel 1985 (due volte), 1989
  Roger Federer nel 2004
  Rafael Nadal nel 2008
 Maggior numero di titoli vinti sotto i 20 anni:
 1.  Björn Borg 17
 2.  Rafael Nadal 16
 Maggior numero di titoli vinti sotto i 20 anni in una stagione:
  Rafael Nadal 11 (2005)
 Vittorie di titoli ATP su più continenti in una stagione:
 1.  Guillermo Vilas: 5 (Sud America, Nord America, Europa, Asia e Africa) nel 1977
 2.  Jimmy Connors: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Africa) nel 1974
 =  Björn Borg: 4 (Oceania, Europa, Sud America e Nord America) nel 1974
 =  John Newcombe: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 1974
 =  John McEnroe: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 1982
 =  Vitas Gerulaitis: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Africa) nel 1982
 =  Ivan Lendl: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 1985 e 1990
 =  Boris Becker: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 1985
 =  Stefan Edberg: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 1987 e 1991
 =  Pete Sampras: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 1993 e 1994
 =  Marcelo Ríos: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 1998
 =  Lleyton Hewitt: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 2001
 =  Roger Federer: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 2004, 2006, 2007, 2015 e 2017
 =  Rafael Nadal: 4 (Sud America, Nord America, Europa e Asia) nel 2005
 =  Novak Đoković: 4 (Oceania, Europa, Nord America e Asia) nel 2008, 2011, 2012, 2015, 2016 e 2020
 =  David Ferrer: 4 (Asia, Sud America, Nord America ed Europa) nel 2015
 Maggior numero di ace in una stagione (dal 1991):

Strisce di vittorie 

 Cemento
 1.  Roger Federer (2005–2006), 56 (sconfitto da  Rafael Nadal, Dubai F)
 2.  Roger Federer (2006–2007), 36 (sconfitto da  Guillermo Cañas, Indian Wells 2T)
 3.  Novak Đoković (2010–2011), 35 (ritirato contro  Andy Murray, Cincinnati F)
 4.  Pete Sampras (1994), 34 (sconfitto da  Richard Krajicek, Coppa Davis QF)
 =  Pete Sampras (1996–1997), 34 (sconfitto da  Bohdan Ulihrach, Indian Wells 3T)

 Erba
 1.  Roger Federer (2003–2008), 65 (sconfitto da  Rafael Nadal, Wimbledon F)
 2.  Björn Borg (1976–1981), 41 (sconfitto da  John McEnroe, Wimbledon F)
 3.  John McEnroe (1980–1982), 23 (sconfitto da  Jimmy Connors, Queen's F)
 =  Pete Sampras (1994–1996), 23 (sconfitto da  Richard Krajicek, Wimbledon QF)

 Terra battuta
 1.  Rafael Nadal (2005–2007), 81 (sconfitto da  Roger Federer, Amburgo F)
 2.  Guillermo Vilas (1977), 53 (ritirato contro  Ilie Năstase, Aix-en-Provence F)
 3.  Björn Borg (1977–1979), 41 (ritirato contro  Eliot Teltscher, Amburgo R16)
 4.  Thomas Muster (1995), 40 (sconfitto da  Àlex Corretja, Gstaad 1T)

 Sintetico
 1.  Ivan Lendl (1981–1983), 66 (sconfitto da  John McEnroe, Philadelphia F)
 =  John McEnroe (1983–1985), 66 (sconfitto da  Joakim Nyström, Dallas QF)

 Contro top-10:
 1.  Roger Federer (2003–2005), 26 (sconfitto da  Marat Safin, Australian Open SF)
 2.  Roger Federer (2006–2007), 17 (sconfitto da  Rafael Nadal, Monte Carlo F)
 3.  Novak Đoković (2015-2016), 16 (sconfitto da  Andy Murray, Roma F)
 4.  Novak Đoković (2011), 13 (sconfitto da  Roger Federer, Roland Garros SF)
 =  Rafael Nadal (2013), 13 (sconfitto da  Novak Đoković, Beijing F)

 Più tornei vinti consecutivamente:
 1.  Ivan Lendl (1981–1982), 8
 =  John McEnroe (1983–1984), 8
 2.  Guillermo Vilas (1977), 7
 =  Roger Federer (2006–2007), 7
 =  Novak Đoković (2011), 7
 =  Novak Đoković (2015–2016), 7

 Più finali vinte consecutivamente:
 1.  Roger Federer (2003–2005), 24 (sconfitto da  David Nalbandian, Tennis Masters Cup F)
 2.  Rafael Nadal (2005–2006), 14 (sconfitto da  Roger Federer, Wimbledon F)
 3.  Björn Borg (1979–1980), 12 (sconfitto da  Ivan Lendl, Toronto F)
 =  John McEnroe (1984–1985), 12 (sconfitto da  Ivan Lendl, Forest Hills F)

 Più finali disputate consecutivamente:
 1.  Ivan Lendl (1981–1982), 18 (sconfitto da  Mats Wilander, Roland Garros 4T)
 2.  Roger Federer (2005–2006), 17 (sconfitto da  Andy Murray, Cincinnati 2T)
 =  Novak Đoković (2015–2016), 17 (sconfitto da  Feliciano López, Dubai QF)

Maggiori rivalità per numero di partite disputate

Maggior numero di vittorie contro giocatori posizionati al numero 1 della classifica ATP

Classifica ATP (dal 1973) 

 Settimane al numero 1 (al 20 marzo 2023).

 Settimane al numero 2 (al 20 marzo 2023).

 Settimane al numero 3 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 2 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 3 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 4 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 5 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 10 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 20 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 50 (al 20 marzo 2023).

 Settimane in top 100 (al 20 marzo 2023).

 Classifica a fine anno (al 2022).

Guadagni 
Giocatori che hanno guadagnato di più con i premi in denaro (al fine anno del 2022). È inclusa una colonna per l'adeguamento all'inflazione, che fornisce un'idea sulla differenza dei premi nelle diverse epoche. Per effettuare l'adeguamento ci si basa sull'anno di ritiro del giocatore.

Grassetto = giocatori in attività

 Giocatori che hanno guadagnato di più in ogni stagione:

Vari
 Maggior numero di ace serviti in carriera (al 21 novembre 2022)

Grassetto= giocatori in attività

 Miglior Serve Rating in carriera (al 21 novembre 2022)